El Torneig de Shenzhen 2019, també conegut com a Shenzhen Open 2019, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany als International Tournaments. La setena edició se celebrà entre el 31 de desembre i el 5 de gener del 2019 al Shenzhen Longgang Sports Center de Shenzhen, Xina.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2019
WTA Tour 2019